

Борисово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Борисово — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Борисово — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Борисово — село, Залісовський округ, Алтайський край
 Борисово — село, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Борисово — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Борисово — село, Клинський міський округ, Московська область

Див. також 
 Борисов